Сэ́мс ( или ) — фамилия.

Известные носители 
 Сэмс, Рафаэль (1809—1877) — американский морской офицер XIX века.
 Сэмс, Лерой (1883—1956) — американский легкоатлет;
 Сэмс, Эрик (1926—2004) — британский музыковед и литературовед.

См. также 
 Сэм